Xianxi () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Xianxi w 2016 roku liczyła 16 939 mieszkańców – 8190 kobiet i 8749 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 4378, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,87 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua